Гэбриел Исаак Луна (; 5 декабря 1982 года, Остин, Техас, США) — американо-мексиканский актёр. Наиболее известен по роли Робби Рейеса / Призрачного гонщика в телесериале «Агенты „Щ.И.Т.“», роли Тони Браво в телесериале «Матадор», а также по роли детектива Пако Контрераса в телесериале «Злой город». Он снялся в таких фильмах, как «Берни» (2011), «Всё, что у меня есть» (2015), «Соус» (2015), «Транс-Пекос» (2016) и «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).

Биография 
Гэбриел Луна родился в Остине, штат Техас, в семье Деборы Энн (урожденная Перес) и Гэбриеля Лопеса Луна (1962—1982), оба родом из Мексики. Его отец умер в возрасте 20 лет, за три месяца до рождения Луны, поэтому он был воспитан матерью. Луна учился в университете Святого Эдварда, где играл в театре. Он дебютировал на сцене в роли Ромео Монтекки в постановке Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Карьера 
Луна дебютировал на экране в роли Кристофера Ростроповича в драматическом фильме «Fall to Grace», премьера которого состоялась в марте 2005 года. В 2008 году сыграл небольшую роль в телесериале «Побег».

Луна является одним из основателей театральной компании «Paper Chairs» в Остине. Он сыграл в таких постановках как «Чёрный снег» (2009), где исполнил роль Сергея Максудова, «Орест» (2009) и «Эндшпиль» (2010) в роли Клове. За эти три спектакля он выиграл премию «Austin Critics» в категории «Лучший ведущий актёр» в 2010 году.

В 2010 году Луна получил главную роль Нэйта Хитчинса в драматическом фильме «Dance with the One». В следующем году он снялся в чёрной комедии «Берни», где сыграл второстепенную роль. Позднее он получил небольшие роли в телесериалах «Контакт» (2013) и «Морская полиция: Лос-Анджелес» (2013).

В 2014 году он получил главную роль в телесериале «Матадор», который был закрыт после одного сезона. В том же году Луна снялся в спортивной комедии «Выпускники», премьера которого состоялась на кинофестивале Трайбека в апреле 2014 года. В 2015 году он присоединился к актёрскому составу телесериала «Настоящий детектив», где сыграл роль Мигеля Гилба, бывшего любовного интереса персонажа Тейлора Китча. В том же году он снялся в драматическом фильме «Всё, что у меня есть», где сыграл вместе с Джулианной Мур и Эллен Пейдж. Затем Луна был выбран на роль Гектора в телесериале «Соус», режиссёром которого стал Джеймс Родэй. В том же году он присоединился к актёрскому составу криминальной драмы канала ABC «Злой город» в роли детектива Пако Контрераса, разыскивающего серийного убийцу в Сансет-Стрип. Телесериал был закрыт после выхода третьего эпизода, остальные пять серий были показаны на канале Hulu.

В 2016 году снялся в роли пограничника Лэнса Флореса в триллере «Транс-Пекос», совместно с Клифтоном Коллинзом-младшим и Джонни Симмонсом. Затем он сыграл роль Эдди Хаша в мини-сериала Discovery Channel «Харли и братья Дэвидсон». В июле того же года было объявлено, что Гэбриел присоединился к актёрскому составу четвёртого сезона телесериала «Агенты «Щ.И.Т.»» в роли Робби Рейеса / Призрачного гонщика. За эту роль в 2017 году он был номинирован на премию «Teen Choice Award» в категории «Choice TV: Action Actor».

В 2019 году он снялся в фильме «Хала», где сыграл мистера Лоуренса. В том же году Гэбриел появился в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы», где исполнил роль Терминатора Rev-9.

В апреле 2021 года стало известно, что актёр утверждён на роль Томми Миллера в предстоящей экранизации игры «The Last of Us» от HBO.

Личная жизнь 
20 февраля 2011 года женился на румынской актрисе Смаранде Луна (урожденная Чичеу). Пара проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники Университета Святого Эдуарда